Název Strážiště má více sídel:

 1. Strážiště (okres Mladá Boleslav) – obec v okrese Mladá Boleslav

 2. Strážiště (Mladotice) – ves v obci Mladotice v okrese Plzeň-sever
 3. Strážiště (Drahobuz) – ves v obci Drahobuz v okrese Litoměřice
 4. Stražiště (Počaply) – ves v obci Počaply v okrese Příbram

Název Strážiště nese i řada vrcholů, mimo jiné:

 5. Strážiště (Křemešnická vrchovina) (744 m)– vrchol severně od Bratřic v okrese Pelhřimov
 6. Strážiště (538 m) – vrchol západně od Čížové v okrese Písek
 7. Strážiště (469 m) – vrchol východně od Srbské Kamenice v okrese Děčín
 8. Strážiště (395 m) – vrchol na území obce Úvalno v okrese Bruntál
 Strážiště (rozhledna) – rozhledna na vrcholu na území obce Úvalno v okrese Bruntál 
 9. Strážiště (České středohoří) (362 m) – vrchol severně od Velkých Žernosek v okrese Litoměřice
 10.Strážiště (534 m) – vrchol jihovýchodně od Libouchce v okrese Ústí nad Labem
11. Strážiště (Nízký Jeseník) (640 m) – vrchol jihozápadně od Heroltovic v okrese Olomouc